Иги Арбъкъл (Iggy Arbuckle) е канадски анимационен сериал, който дебютира на 29 юни 2007 г. в ефира на Teletoon и на 25 август 2007 по Jetix Обединено кралство. Иги е симпатично прасе, което живее в малкото градче Муснакъл. Неговата задача е да опази природата, да помага на животни изпаднали в беда, както и да попречи на туристите да замърсят градчето. Най-верният му приятел е бобъра Джигърс. Независимо срещу каква опасност се изправя прасето, бобъра винаги му помага в начинанията. Чрез съвети, помощта на Иги идва от Банзини. Банзини е високо изправено дърво поставено в центъра на Муснакъл. Сред най-добрите приятели на Иги са катерицата Зууп, Кира и скункса Спиф, който постоянно разчиства боклуците в градчето. Също така има и една рибка на име Стю, която иска да построи хотели в които да идват много туристи от които да печели пари.

В България 
В България сериалът първоначално започва излъчване по Jetix. Дублажът е на студио Медиа линк. Ролите се озвучават от Живка Донева, Илиян Пенев и Станислав Димитров.

По-късно започва повторно излъчване по bTV. Ролите се озвучават от Стефания Георгиева, Цветан Ватев, Димитър Кръстев и Лина Шишкова.

Списък с епизоди 
 Премиера в България
 Първи сезон (1 – 13) – 3 септември 2007 година
 Първи сезон (14 – 26) – 5 април 2008 година

Канадски анимационни сериали